Die Netsuite Open 2014 fanden vom 26. bis 30. September 2014 im Stanford Squash in San Francisco, Kalifornien in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie International 70.

Titelverteidiger war Ramy Ashour, der verletzungsbedingt nicht erneut teilnahm. Im Endspiel standen sich die topgesetzten Spieler Grégory Gaultier, der nach 2012 und 2013 zum dritten Mal im Endspiel dieses Turniers stand, und Amr Shabana gegenüber. Gaultier besiegte Shabana mit 11:3, 11:5, 11:3 und gewann das Turnier somit ohne Satzverlust. 

Das Teilnehmerfeld bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Julian Illingworth einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 70.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2014/15
2014